Poljanice est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Poljanice, un village situé dans la municipalité de Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Poljanice, un village situé dans la municipalité de Vareš, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Poljanice, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
Poljanice, un village situé dans la municipalité de Ljig, district de Kolubara.